Йенсен, Кристиан (, ):
 Йенсен, Кристиан (1867—1942) — немецкий физик и метеоролог.
  (1839–1900) — немецкий миссионер.
  (1857–1936) — немецкий краевед.
  (1883–1940) — немецкий классический филолог.
  (род. 1972) — датский журналист.
 Йенсен, Кристиан Альбрехт (1792–1870) — датский художник-портретист.